Радвановце () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1349 году.

На берегу Варачка на север от села на высоте 502 м над уровнем моря в 15 веке стоял маленький деревянный замок с размерами 46×34 м.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 1968 году.

Население 
В селе проживает 212 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 90,81 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 52,43 %,
 протестанты — 41,08 %,
 греко-католики — 1,08 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 5,40 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии